Лагодівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Лагодівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район